Le terme ligne 60 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 60 du tramway de Budapest
 Ancienne ligne 60 du tramway vicinal de Charleroi
 Ancienne ligne 60 du tramway vicinal de Liège

Voie ferrée 
 Ligne de Jussey à Darnieulles-Uxegney (France)
 Ligne 60 de Jette à Termonde (Belgique)

Voir aussi 
 
60 (nombre)

60